

Acronimi 
 ACN – società multinazionale di telecomunicazioni fondata nel 1993, presente in Nordamerica, Europa, Asia ed Oceania ed operante tramite Network Marketing.
 Africa Cup of Nations – Coppa delle Nazioni Africane, competizione calcistica
 a.C.n. – Ante Christum natum
 Agenzia per la cybersicurezza nazionale – organizzazione del governo italiano

Codici 
 ACN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Ciudad Acuña (Messico)

Geologia 
 ACN – Argilloscisti di Rio Canoni – nel comune di Perdasdefogu – sintema stratigrafico della Sardegna orientale